Анри́ Боско́ () — французский писатель и поэт.

Анри Боско родился в Авиньоне 16 ноября 1888 г. Ему было три года, когда его родители переехали из центра города на хутор.

Анри учится в консерватории Авиньона, берёт уроки по классу скрипки. Параллельно идут занятия в авиньонском лицее, где ему особенно хорошо даются гуманитарные науки. В 1909 году оканчивает Университет Гренобля и до 1912 преподаёт итальянский язык во Французском институте Флоренции. Потом и до конца жизни занимается классической филологией и древними рукописями — в Алжире, Египте, Югославии, Италии, Марокко, Швейцарии.

В Первую мировую принимает участие в боях в Греции, Македонии, Сербии, Албании и Венгрии. Будучи раненым, лечится в госпитале в Александрии, попутно расшифровывая древние свитки.

В возрасте семи лет он пишет первый свой рассказ, о котором потом упомянет в книге «Малыш и река». В 13 лет — первая премия швейцарского журнала «Ренессанс» за поэму «Звезда моря». Потом последует множество поэтических произведений, где символически и философски переосмысливается творчество Данте и Петрарки. Поэтический период его творчества заканчивается в Неаполе, где он сотрудничал с журналом «Огонь». Он находит другой способ выражения — романтическая проза — и остаётся верен ему до конца жизни. Находясь в 1931—1955 гг. в Марокко проникается духовной практикой суфиев.

Почётный гражданин Авиньона и Ниццы, кавалер Креста за боевые заслуги, кавалер ордена Короны Италии, обладатель Большой Золотой медали Марселя, лауреат многочисленных литературных премий и впоследствии член жюри. Четырежды номинировался на Нобелевскую премию.

Анри Боско умер в Ницце 4 мая 1976 года. Похоронен на кладбище в Лурмарене.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт писателя 

Писатели Франции XX века
Выпускники Гренобльского университета
Лауреаты Большой премии Французской академии за роман